Maxjazz (фирменное написание MAXJAZZ) — расформированный американский джазовый лейбл, основанный в 1998 году инвестиционным банкиром, Ричардом Макдоннеллом. Лейбл в основном отдавал предпочтение акустическому джазу. Maxjazz располагался в Сент-Луисе, Миссури. В 2016 году Maxjazz был куплен компанией Mack Avenue Records.

Исполнители 

 Клаудия Акунья
 Брюс Барт
 Эрин Боуди
 Лаверн Батлер
 Карла Кук
 Эмануэле Чизи
 Дена Дероуз
 Аса Харрис
 Кристина Хитт
 Джеффри Кизер
 Нэнси Кинг
 Фрэнк Локрасто
 Ромеро Лубамба
 Расселл Малон
 Филлип Мануэль
 Рене Мари
 Питер Мартин
 Ребекка Мартин
 Кассандра Маккинли
 Малгрю Миллер
 Бен Патерсон
 Джеб Паттон
 Джереми Пелт
 Джон Пру
 Эрик Рид
 Мэри Столлингс
 Террелл Стаффорд
 Тrio Da Paz & Джо Лок
 Мануэль Валера
 Патти Уикс
 Джек Уилкинс
 Джессика Уильямс
 Стив Уилсон
 Бен Вулф
 Денни Цейтлин

Примечания

Ссылки 
 Maxjazz catalog at Mack Avenue Records
Лейблы звукозаписи